Ел Керендал има више значења:

 Ел Керендал (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Керендал (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику